Halowe Mistrzostwa Krajów Bałkańskich w Lekkoatletyce 2014 – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 22 lutego w Ataköy Atletizm Salonu w Stambule.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Bibliografia 
 

2014 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Turcji
2014Hala
2014 w Turcji
Zawody sportowe w Stambule